Си () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Пор-сюр-Сон. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70483.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 310 км к юго-востоку от Парижа, в 50 км севернее Безансона, в 9 км к северо-западу от Везуля.

По территории коммуны протекает небольшая река Скьот ().

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 106 человек.

Экономика 

В 2010 году среди 72 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 56 были экономически активными, 16 — неактивными (показатель активности — 77,8 %, в 1999 году было 68,1 %). Из 56 активных жителей работали 54 человека (34 мужчины и 20 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 16 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона